Favières (Eure-et-Loir)
 Favières (Meurthe-et-Moselle)
 Favières (Seine-et-Marne)
 Favières (Somme)